Le Championnat d'Estonie d'échecs est la compétition qui permet de déterminer le meilleur joueur d'échecs estonien.

Le premier championnat estonien non officiel a eu lieu en 1903 et a été organisé par un club d'échecs de Tallinn (alors appelée Reval). Après la Première Guerre mondiale, l'Estonie devient indépendante. En 1923, le premier championnat officiel d'Estonie a eu lieu à Tallinn et il a depuis été organisé sur une base annuelle. En 1945, le premier championnat féminin a eu lieu.

Championnats non officiels 
{| class="sortable wikitable"
! Année !! Ville !! Champion
|-
| 1903 ||Reval||W. Sohn
|-
| 1904 ||Reval||Bernhard Gregory
|-
| 1905 ||Reval||Aaron Feinstein
|-
|1906 ||Reval||Abels
|-
|1909 ||Reval||Khmelevsky
|-
|1910 ||Reval||Aaron Feinstein
|}

Championnats officiels 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Année !! Ville !! Vainqueur du championnat masculin !! Vainqueur du championnat féminin
|- 
| 1||1923||Tallinn||Paul Rinne|| rowspan="14" |
|-
| 2||1925||Tallinn||Johannes Türn
|-
| 3||1930||Tallinn||Vladas Mikėnas	
|-
| 4||1932||Tallinn||Leho Laurine
|-
| 5||1933||Tallinn||Gunnar Friedemann
|-
| 6||1934||Tallinn||Ilmar Raud
|-
| 7||1935||Tallinn||Paul Keres		
|-
| 8||1936||Tallinn||Paul Felix Schmidt	
|-
| 9||1937||Tallinn||Paul Felix Schmidt	
|-
| 10||1939||Tallinn||Ilmar Raud
|-
| 11||1941||Tallinn||Johannes Türn
|-
| 12||1942||Tallinn||Paul Keres		
|-
| 13||1943||Tallinn||Paul Keres			
|-
| 14||1944||Viljandi||Johannes Türn and August Eller
|-
| 15||1945||Tallinn||Paul Keres||Salme Rootare
|-
| 16||1946||Tallinn||Raul Renter|| rowspan="2" |
|-
| 17||1947||Tallinn||Jüri Randviir
|-
| 18||1948||Tallinn||Aleksander Arulaid||Salme Rootare	     
|-
| 19||1949||Pärnu||Jüri Randviir and Raul Renter||Salme Rootare	
|-
| 20||1950||Tallinn||Jüri Randviir||Salme Rootare	
|-
| 21||1951||Tallinn||Iivo Nei||Helju Roosa
|-
| 22||1952||Tartu||Iivo Nei||Marie Orav
|-
| 23||1953||Tartu||Paul Keres||Urve Kure
|-
| 24||1954||Tallinn||Jüri Randviir||Salme Rootare          
|-
| 25||1955||Tallinn||Aleksander Arulaid||Aino Kukk
|-
| 26||1956||Tartu||Iivo Nei||Salme Rootare	              
|-
| 27||1957||Tartu||Kalju Pitksaar||Salme Rootare            
|-
| 28||1958||Tallinn||Gunnar Uusi||Urve Kure
|-
| 29||1959||Tartu||Gunnar Uusi||Marie Orav
|-
| 30||1960||Viljandi||Iivo Nei||Salme Rootare   
|-
| 31||1961||Tallinn||Iivo Nei||Maaja Ranniku
|-
| 32||1962||Tartu||Iivo Nei||Salme Rootare              
|-
| 33||1963||Tallinn||Gunnar Uusi||Maaja Ranniku           
|-
| 34||1964||Tallinn||Aleksander Arulaid||Salme Rootare              
|-
| 35||1965||Tartu||Rein Etruk||Urve Kure
|-
| 36||1966||Viljandi||Gunnar Uusi||Salme Rootare           
|-
| 37||1967||Tallinn||Helmuth Luik||Maaja Ranniku           
|-
| 38||1968||Tartu||Aarne Hermlin||Mari Kinsigo (hors compétition)          
|-
| 39||1969||Tallinn||Rein Etruk||Salme Rootare           
|-
| 40||1970||Tartu||Hillar Kärner||Salme Rootare
|-
| 41||1971||Tallinn||Iivo Nei||Salme Rootare             
|-
| 42||1972||Tartu||Andres Vooremaa||Salme Rootare        
|-
| 43||1973||Tallinn||Andres Vooremaa and Rein Etruk||Maaja Ranniku         
|-
| 44||1974||Tartu||Iivo Nei||Mari Kinsigo (hors compétition)            
|-
| 45||1975||Pärnu||Hillar Kärner||Leili Pärnpuu
|-
| 46||1976||Haapsalu||Valter Heuer||Mari Kinsigo (hors compétition)         
|-
| 47||1977||Viljandi||Hillar Kärner||Tatjana Fomina
|-
| 48||1978||Tallinn||Boris Rõtov||Tatjana Fomina
|-
| 49||1979||Tartu||Gunnar Uusi||Leili Pärnpuu
|-
| 50||1980||Tallinn||Gunnar Uusi||Leili Pärnpuu
|-
| 51||1981||Haapsalu||Jaan Ludolf||Maaja Ranniku           
|-
| 52||1982||Tallinn||Lembit Oll||Maaja Ranniku            
|-
| 53||1983||Pärnu||Aleksander Veingold and Hillar Kärner||Tatjana Fomina
|-
| 54||1984||Tallinn||Hillar Kärner||Maaja Ranniku       
|-
| 55||1985||Tallinn||Hillar Kärner||Svetlana Zainetdinova
|-
| 56||1986||Tartu||Jaan Ehlvest||Leili Pärnpuu
|-
| 57||1987||Haapsalu||Hillar Kärner||Maaja Ranniku
|-
| 58||1988||Tallinn||Kalle Kiik||Maaja Ranniku           
|-
| 59||1989||Tallinn||Olav Sepp||Tatjana Fomina
|-
| 60||1990||Tallinn||Mati Nei||Leili Pärnpuu
|-
| 61||1991||Tallinn||Olav Sepp||Maaja Ranniku           
|-
| 62||1992||Tallinn||Olav Sepp||Tatjana Fomina
|-
| 63||1993||Tallinn||Olav Sepp||Tuulikki Laesson
|-
| 64||1994||Tallinn||Olav Sepp||Monika Tsõganova
|-
| 65||1995||Tallinn||Olav Sepp||Monika Tsõganova
|-
| 66||1996||Tallinn||Sergei Zjukin||Tuulikki Laesson
|-
| 67||1997||Tallinn||Roman Sergejev||Monika Tsõganova
|-
| 68||1998||Tallinn||Tarvo Seeman||Tatjana Fomina
|-
| 69||1999||Tallinn||Kaido Külaots||Monika Tsõganova
|-
| 70||2000||Tallinn||Mihhail Rõtšagov||Viktoria Baškite (hors compétition)      
|-
| 71||2001||Pühajärve||Kaido Külaots||Monika Tsõganova
|-
| 72||2002||Kilingi-Nõmme||Kaido Külaots||Tatjana Fomina
|-
| 73||2003||Tallinn||Kaido Külaots||Tatjana Fomina
|-
| 74||2004||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova
|-
| 75||2005||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova
|-
| 76||2006||Tallinn||Tarvo Seeman||Valeria Gansvind
|-
| 77||2007||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova
|-
| 78||2008||Tallinn||Kaido Külaots||Monika Tsõganova
|-
| 79||2009||Rakvere||Kaido Külaots||Valeria Gansvind
|-
| 80||2010||Tartu||Kaido Külaots||Tuuli Vahtra
|-
| 81||2011||Tallinn||Pavel Vorobjov||Regina Narva
|-
| 82||2012||Tallinn||Mark Lapidus||Tatjana Fomina
|-
| 83||2013||Tallinn||Ottomar Ladva||Tatjana Fomina
|-
| 84||2014||Tallinn||Kaido Külaots||Mai Narva
|-
| 85||2015||Tallinn||Ottomar Ladva||Margareth Olde
|-
| 86||2016||Tallinn||Ottomar Ladva||Mai Narva
|-
| 87||2017||Tallinn||Ilja Sirosh||Mai Narva
|-
| 88||2018||Tallinn||Ottomar Ladva||Margareth Olde
|-
| 89||2019||Tallinn||Aleksandr Volodin||Sofia Blokhin
|-
| 90||2020||Tallinn||Kaido Külaots||Mai Narva
|-
| 91||2021||Tallinn||Aleksandr Volodin||Anastassia Sinitsina
|-
| 92||2022||Tallinn||Aleksandr Volodin||Anastassia Sinitsina
|}

Palmarès importants

Championnat masculin 
{| class="sortable wikitable centre" style="text-align:center;"
! Vainqueur !! Titres !! Années
|- 
|Kaido Külaots||9||1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2014, 2020
|- 
|Iivo Nei||8||1951, 1952, 1956, 1960, 1961, 1962, 1971, 1974
|- 
|Hillar Kärner||7||1970, 1975, 1977, 1983, 1984, 1985, 1987
|- 
|Gunnar Uusi|| rowspan="2" |6||1958, 1959, 1963, 1966, 1979, 1980
|- 
|Olav Sepp||1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
|- 
|Paul Keres||5||1935, 1942, 1943, 1945, 1953
|- 
|Jüri Randviir|| rowspan="2" |4||1947, 1949, 1950, 1954
|-
|Ottomar Ladva||2013, 2015, 2016, 2018
|-
|Johannes Türn|| rowspan="5" |3||1925, 1941, 1944
|- 
|Aleksander Arulaid||1948, 1955, 1964
|- 
|Rein Etruk||1965, 1969, 1973
|- 
|Meelis Kanep||2004, 2005, 2007
|- 
|Aleksandr Volodin||2019, 2021, 2022
|- 
|Ilmar Raud|| rowspan="5" |2||1934, 1939
|- 
|Paul Felix Schmidt||1936, 1937
|- 
|Raul Renter||1946, 1949
|- 
|Andres Vooremaa||1972, 1973
|- 
|Tarvo Seeman||1998, 2006
|}

Championnat féminin 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Championne!! Titles !! Années
|- 
| 1||Salme Rootare||15||1945, 1948, 1949, 1950, 1954, 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972
|- 
|rowspan=2|2||Maaja Ranniku||10||1961, 1963, 1967, 1973, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1991
|- 
|Tatjana Fomina||10||1977, 1978, 1983, 1989, 1992, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013
|- 
| 4||Monika Tsõganova||9||1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008
|- 
| 5||Leili Pärnpuu||5||1975, 1979, 1980, 1986, 1990
|- 
| 6||Mai Narva||4||2014, 2016, 2017, 2020
|- 
|rowspan=2|7||Urve Kure||3||1953, 1958, 1965
|- 
|Mari Kinsigo||3||1968, 1974, 1976
|-
|rowspan=5|8||Margareth Olde||2||2015, 2018
|-
|Marie Orav||2||1952, 1959
|- 
|Tuulikki Laesson||2||1993, 1996
|- 
|Valeria Gansvind||2||2006, 2009
|- 
|Anastassia Sinitsina||2||2021, 2022
|}

Notes et références 

 Hartston, William R. (1977), «Estonie», dans Golombek, Harry (éd.), Encyclopédie des échecs de Golombek, Crown Publishing, p. 109
https://web.archive.org/web/20120118064310/http://vabaettur.ee/main/results/meistrid.htm
https://web.archive.org/web/20070611070649/http://www.maleliit.ee/modules.php?print=1&name=Arhiiv&a=23&klass=1&id=1
Paul Keres
RUSBASE (part V) 1919-1937,1991-1994
RUSBASE (part IV) 1938-1960
RUSBASE (part III), 1961-1969,1985-1990
RUSBASE (part II) 1970-1984

Liens externes 
 Site officiel

Échecs
Estonie
Pages avec des traductions non relues